Buttenturm ist die Bezeichnung folgender Türme in Deutschland:

 Buttenturm (Gelnhausen), Turm der Stadtbefestigung von Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Buttenturm (Obermarsberg), Wach- und Aussichtsturm in Obermarsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Butterturm